Nederlandse straatnamen
 Wisselstraat (Hoorn), een straat in Hoorn
 Wisselstraat (Amsterdam)
 Wisselstraat (Volkel)
Spoor
 Wisselstraat (spoorweg), een reeks spoorwissels achter elkaar